Az Emotional Technology Brian Transeau  (BT) elektronikus zenész negyedik albuma.

Számok
"The Meeting of a Hundred Yang" – 0:44
Knowledge of Self – 6:41, rhymes by Guru and Rasco
Superfabulous – 4:40, vocals by Rose McGowan and Scott McCloud. Chorus vocals by BT. Live drums by Brain, bass by Tommy Stinson, and guitars by Richard Fortus
Somnambulist – 4:20, vocals by BT, chorus backing vocals by JC Chasez.
The Force of Gravity – 8:19, vocals by JC Chasez
Dark Heart Dawning – 7:08, vocals by BT
The Great Escape – 6:58, vocals by Caroline Lavelle, cellos by Caroline Lavelle and Richard Fortus
PARIS – 7:51, vocals by BT, rhymes by Hutchy
Circles – 4:43, vocals by BT, rhymes by Rasco, guitars by Richard Fortus, drums by Brain, and bass by Tommy Stinson
The Last Moment of Clarity – 7:21, vocals by Karina Ware and BT
Communicate – 5:48, vocals by Jan Johnston
Animals – 7:24, vocals by BT
The Only Constant Is Change – 6:16, vocals by BT

2003 nagylemezei
BT-albumok